

Текущее состояние и вооружение 
Армия Кот-д’Ивуара традиционно была оснащена французским оружием, большинство из которого было поставлено в 1980 - х годах под щедрыми военными субсидиями из Парижа. Во время администрации Лоран Куду Гбагбо, в больших количествах вторых рук советского оружия были приобретены из Анголы, Украины и Беларуси.

Примечания 

Вооружённые силы Кот-д’Ивуара
Кот